FK Skopje (Macedonisch: ФК Скопје) is een Macedonische voetbalclub uit de hoofdstad Skopje. De club werd opgericht in 1960 door een fusie van FK Metalec en FK Industrijalec en heette eerst FK MIK.

Eindklasseringen

|}

Skopje
Sport in Skopje